Kurt Brüggemann ist der Name folgender Personen:

* Kurt Brüggemann (Musiker) (1908–2002), deutscher Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Kurt Brüggemann (Fußballspieler) (* 1926), deutscher Fußballspieler